Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1975 was de 17e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Negentien landen namen deel aan dit toernooi dat van 4 april tot en met 25 april 1975 in Koeweit werd gespeeld. Irak en Iran werden beide winnaar van het toernooi, in de finale werd tussen deze 2 landen werd het 0–0. De derde plek werd ook gedeeld, tussen Koeweit en Noord-Korea.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Voetbal in 1975
Voetbal in Koeweit
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Koeweit